Sandstone Ranch bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Sandstone Ranch (Colorado), ID-Nr. 84000904
 Sandstone Ranch (Nevada), ID-Nr. 76001141